Доротея Датская (; , Готторп,  — , ) — датская принцесса, жена первого прусского герцога Альбрехта.

Биография 
Доротея была дочерью герцога Фридриха Голштинского и Анны Бранденбургской. После того, как в 1523 году её отец стал королём Дании, был предложен проект её брака с герцогом Ричардом де ла Полем, претендентом на престол Англии, последним из Йоркской династии. Этот проект поддерживал французский король Франциск I, но из него ничего не вышло.

В 1525 году поступило предложение о браке из новообразованного герцогства Пруссия. Брак был организован немецким канцлером её отца Вольфгангом фон Утенхофом, и состоялся в феврале следующего года. В июне 1526 года Доротея прибыла в Кёнигсберг, и у неё сложились хорошие отношения с мужем. Пока на датском престоле царствовали её отец и её брат, Доротея обеспечивала хорошие отношения между королевством Дания и герцогством Пруссия. Альбрехт и Доротея поддерживали активную переписку с Кристианом III, служили его политическими советниками и присутствовали при его коронации в Копенгагене в 1537 году, были крёстными родителями племянника Доротеи — Шлезвиг-Гольштейн-Зондербургского герцога Ганса II.

Доротея скончалась в 1547 году. В Кёнигсбергском соборе был поставлен памятник в её честь.

Семья и дети 

12 февраля 1526 года Доротея вышла замуж за Альбрехта Прусского. У них было шестеро детей:
 Анна София Прусская (1527—1591)
 Екатерина (1528)
 Фридрих Альбрехт (1529—1530)
 Люсия Доротея (1531—1532)
 Люсия (1537—1539)
 Альбрехт (1539)

Родословная

Примечания

Ссылки 
 Dansk biografisk Lexikon

Гогенцоллерны
Принцессы Дании